Johannes Larsson kan syfta på:

 Johannes Larsson i Blekan, svensk lantbrukare och riksdagsman (1830–1884)
 Johannes Larsson, svensk gitarrbyggare (född 1985)
 Johannes Larsson, svensk handbollsspelare (född 1991)